Белоносова — название населённых пунктов.

Россия 
 Белоносова — деревня в Каменском городском округе Свердловской области.
 Белоносова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.